Molekulska formula -{C11H14N2S}- se može odnositi na:

 Pirantel
 Tihinamid